Sezon NHL 1984/1985 – 68 sezon gry National Hockey League. Puchar Stanleya obronili Edmonton Oilers.

Wyniki 

Note: GP = Liczba rozegranych meczów, W = Liczba wygranych meczów, L = Liczba przegranych meczów, T = Liczba remisów w meczach, Pts = Liczba punktów, GF = Liczba strzelonych bramek, GA = Liczba bramek straconych, PIM = Minuty kar indywidualnychUwaga: Drużyny zakwalifikowane do fazy play-off zostały zapisane pogrubionną czcionką.

Bibliografia 

hockey reference (ang.)

Sezony NHL
1984 w hokeju na lodzie
1985 w hokeju na lodzie